Teorema de Tales (interseção) — sobre as proporções originadas pela interseção de um feixe de retas paralelas
 Teorema de Tales (círculo) — sobre um triângulo retângulo gerado pelo diâmetro de um círculo

Geometria